Bana heißen die Orte:

 Bana (Gabun), Gabun
 Bana (Indien), Rajasthan
 Bana (Pantar), Indonesien, Distrikt Pantar
 Bana (Ungarn), Ungarn
 Bana (Burkina Faso), Department in Burkina Faso
 Bana (Kamerun), Kamerun
 Bana (Niger), Landgemeinde in Niger
 Bana (Sierra Leone), eine Ortschaft in Sierra Leone
 Bana (Türkei), mittelalterliche Kirche in der türkischen Provinz Erzurum

Bana ist der Name folgender Personen:

 Charles Bana (* 1956), kamerunischer Radrennfahrer
 Eric Bana (* 1968), australischer Schauspieler
 Bana (Sänger) (1932–2013), kapverdischer Sänger, bürgerlich Adriano Gonçalves

Bana bezeichnet:

 Bana (Volk), Volk in Westafrika
 Bana (Mythologie), in der indischen Mythologie ein Asura, Sohn des Bali, Freund Shivas und Feind Vishnus
 Bana (Lauteninstrument), dreisaitige Fiedel im nordindischen Bundesstaat Madhya Pradesh

Siehe auch:
 A Baña
 Bahna
 Banna
 Banam, einsaitige Fiedeln in der nordindischen Volksmusik
 Pana